

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Osów – część miasta Szczecin
 Osów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, gminie Drezdenko

Zobacz też 
 Osowe, Osowa, Osowo, Osowiec